Холодович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Холодович, Александр Алексеевич (1906—1977) — советский лингвист, типолог и востоковед, профессор, основатель петербургской типологической школы.
 Холодович, Татьяна Владимировна (род. 1991) — белорусская метательница копья, чемпионка Европы 2016, участница Олимпиады 2016.